Gallarati Scotti steht für:
 Gallarati Scotti, italienische Adelsfamilie

Gallarati Scotti ist der Familienname folgender Personen:
 Giovanni Filippo Gallarati Scotti (1747–1819), italienischer Geistlicher und vatikanischer Diplomat, Titularerzbischof von Side
 Tommaso Gallarati Scotti (1878–1966), italienischer Schriftsteller und Diplomat